Иван Фёдорович Горлов () — профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации (2008), дважды лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2005, 2018), научный руководитель ФГБНУ Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки мясомолочной продукции, заведующий кафедрой технологии пищевых производств Волгоградского государственного технического университета.

Биография 
Родился 15 января 1949 г. в совхозе Искра Урюпинского района Волгоградской области, где в 1966 году окончил среднюю школу.

Учился в Московской ветеринарной академии имени К. И. Скрябина (в 1994 г. переименована в Московскую государственную академию ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина), которую окончил с отличием в 1971 году по специальности «ветеринария».

С ноября 1971 г по ноябрь 1972 г служил в Вооруженных Силах СССР. Без отрыва от производства обучался в аспирантуре Всесоюзного научно-исследовательского института экспериментальной ветеринарии (ВИЭВ), кандидат ветеринарных наук с 1981 года, доктор сельскохозяйственных наук с 1997 года, профессор с 1999 года, академик РАСХН с 2005 года, академик РАН с 2013 г.

Начал свою трудовую деятельность в 1972 году главным ветеринарным врачом совхоза «Искра» Урюпинского района Волгоградской области. В 1987 году был переведен на работу в производственно-научное объединение по селекции в животноводстве — ПНО «Волгоградское» (впоследствии преобразованное в «Волгоградагроплем») в качестве главного ветеринарного врача и заместителя генерального директора объединения. В 1995 году назначен директором Волгоградского научно-исследовательского технологического института мясо-молочного скотоводства и переработки продукции животноводства Российской академии сельскохозяйственных наук (с 2009 года — ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки мясомолочной продукции»), с 2015 года — научный руководитель этого учреждения.

Под руководством Горлова И. Ф. созданы:  мясная порода крупного рогатого скота — «Русская комолая»,  типы мясного скота — «Волгоградский» и «Заволжский», тип свиней — «Краснодонский», тип овец — «Поволжский»(Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Том 2 «Породы животных» (официальное издание). М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2021.

Автор более 340 патентов РФ на изобретения, более 110 книг и учебников, более 1700 статей, более 12000 цитирований, индекс Хирша — 52, более 200 статей в изданиях, индексированных в международных базах научного цитирования Web of Science или Scopus.

Председатель объединенного диссертационного совета Д 99.0.086.02, созданного на базе ФГБНУ "Поволжский научно-исследовательский институт производства и пере­работки мясомолочной продукции" и ФГБОУ ВО "Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова". 

Им создана научная школа, поддержанная грантом Президента РФ. Редактор журнала «Аграрно-пищевые инновации», член редколлегии журналов «Хранение и переработка сельхозсырья», «Вестник российской сельскохозяйственной науки», «Мясная индустрия», «Молочное и мясное скотоводство», «Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса», «Ветеринарная патология», «Животноводство и кормопроизводство», «Food systems», «Theory and Practice of Meat Processing». Избран действительным членом ряда общественных академий: «Международной академии информатизации», «Российской народной академии наук», «Петровской академии наук и искусств», «Академии продовольственной безопасности», является почетным профессором Оренбургского и Донского государственных аграрных университетов, Калмыцкого государственного университета (ГНУ НИИММП © 2022).

Награды, почётные звания 
 Академик Российской академии сельскохозяйственных наук, 2005
 Академик Российской академии наук, 2013
 Медаль «За трудовую доблесть», 1976
 Лауреат первой премии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ, 1996, 1999
 Ветеран труда, 2003
 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, 2005 — «За разработку и внедрение безотходных технологий переработки бахчевых, масличных, бобовых культур, некоторых видов нетрадиционного растительного сырья и производство на их основе биологически ценных продуктов многоцелевого назначения»
 Заслуженный деятель науки республики Калмыкия, 2006
 Победитель Волгоградского областного конкурса «Лучший менеджер года», 2007
 «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», 2008
 Лауреат конкурса Российской академии сельскохозяйственных наук «За лучшую завершенную научную разработку 2008 года», 2008
 Лауреат премии Волгоградской области в области науки и техники, 2010 — «Новые подходы к разработке научно обоснованных принципов, методов и механизмов производства высококачественной говядины с использованием современных биотехнологических приемов»
 Лауреат премии Волгоградской области в области науки и техники, 2011 — «Научно обоснованные подходы к разработке, производству и использованию биологически активных средств и антистрессовых препаратов на основе лактулозы при производстве конкурентоспособной говядины»
 Победитель Гранта Президента РФ — конкурса по государственной поддержке ведущих научных школ, 2014 — «Новые подходы к обеспечению качества и экологической безопасности продуктов питания на основе управления живыми системами по всей биотехнологической цепи»
 Победитель Волгоградского областного конкурса «Лучший менеджер и организация года», 2013
 Победитель конкурса Российского Научного Фонда (РНФ) 2015 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований с привлечением молодых исследователей» — «Разработка и научное обоснование новых подходов к производству животноводческого сырья и повышению биологической ценности социально значимой продукции на основе современных биотехнологических и молекулярно-генетических методов» с продлением на 2018—2019 гг.
 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, 2018 — «За разработку новых породных ресурсов и реализацию их генетического потенциала для интенсификации отечественного животноводства»
 Лауреат национальной премии имени П. А. Столыпина «Аграрная элита России-2019» в номинации «Формирование отечественной научной школы»
 Лауреат премии Волгоградской области в сфере науки и техники, 2020 (Постановление Губернатора Волгоградской области от 27 ноября 2020 г. № 749)
 Почетная грамота Комитета Государственной думы по аграрным вопросам, 2021
 Орден Почета, 2022 (Указ Президента РФ № 16 от 20 января 2022 года)
 Почетный профессор Калмыцкого государственного университета, Оренбургского и Донского государственных аграрных университетов (ГНУ НИИММП © 2022).
 Эксперт РАН, РНФ, грантов Президента РФ, Минобрнауки России, член Научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам, член научно-технического совета по агропромышленному комплексу и природопользованию Волгоградской области (ГНУ НИИММП © 2022).

Примечания

Ссылки 
 
 https://web.archive.org/web/20130206101810/http://vstu.ru/persona/gorlov-ivan-fedorovich.html
 http://volniti.ucoz.ru/index/director/0-11 
 Горлов Иван Федорович  // Биографическая энциклопедия РАСХН, ВАСХНИЛ

Академики РАСХН
Преподаватели Волгоградского технического университета
Преподаватели Волгоградского аграрного университета
Заслуженные деятели науки Республики Калмыкия